Koncynowo – dawna kolonia na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Słobódka.
Koncynowo – chutor na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Ciecierki.